

Toponymes 
 Suesca, une municipalité colombienne ;
 Laguna de Suesca, un lac naturel situé dans le département du Cundinamarca (Colombie).